Тіра Данська ( та  X століття) — донька короля Данії та Норвегії Гаральда I Синьозубого та Ґирід Олафсдоттір, дружина короля Норвегії Олафа I.
 Тіра Данська (1853—1933) — донька короля Данії Крістіана IX та принцеси Луїза Гессен-Кассельської, дружина кронпринца Ганноверу Ернста Августа II.
 Тіра Данська  (1880—1945) — донька короля Данії Фредеріка VIII та шведської принцеси Луїзи.